Izu, une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon.

 Kenro Izu, un photographe japonais installé aux États-Unis.

Izu est aussi un prénom.

Voir aussi 
 (4157) Izu, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes